Die Liste der Fußballspieler des TSV 1860 München umfasst alle Spieler, die seit der Gründung der Oberliga im Jahr 1945 mindestens ein Pflichtspiel für den TSV 1860 München bestritten haben. Spieler, die aktuell im Aufgebot des TSV 1860 stehen, sind blau hinterlegt.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Ende der Saison 2021/22.

 Spieler: Name des Spielers
 Nation: Nationalität des Spielers; angegeben ist die Staatsangehörigkeit, die der Spieler am Ende seines Engagements bei 1860 besaß. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
 von / bis: Jahr, in dem der Spieler erstmals bzw. letztmals dem Profikader der Löwen angehörte. Dabei geht aus der Liste nicht hervor, ob der Spieler zwischenzeitlich bei einem anderen Verein engagiert war. Ebenso wenig geht aus der Liste hervor, ob ein Spieler schon vor 1945 zum Aufgebot des TSV 1860 gehörte.
 Jahre: Anzahl der Spielzeiten, in denen der Spieler für mindestens ein Spiel dem Profikader von 1860 München angehörte
 Ligaspiele und -tore: Gesamtzahl der Spiele und Tore, die der Spieler im Ligabetrieb für die Sechzger bestritten und geschossen hat. Meisterschafts-, Platzierungs-, Auf- und Abstiegsspiele sind berücksichtigt. Auf der Unterseite Liga ist ersichtlich, welcher Spieler in welcher Liga wie viele Spiele absolviert und Tore geschossen hat.
 Pokalspiele und -tore: Spiele und Tore, die der Spieler in regionalen und nationalen Pokalwettbewerben für den TSV 1860 bestritten und geschossen hat. Auf der Unterseite Pokal ist ersichtlich, welcher Spieler in welchem Wettbewerb wie viele Spiele absolviert und Tore geschossen hat.
 EC-Spiele und Tore: Spiele und Tore, die der Spieler in europäischen Vereinswettbewerben für die Münchner Löwen bestritten und geschossen hat. Auf der Unterseite Pokal ist ersichtlich, welcher Spieler in welchem Wettbewerb wie viele Spiele absolviert und Tore geschossen hat.
 ges. Spiele und Tore: Insgesamte Anzahl von Einsätzen und Toren in Pflichtspielen des jeweiligen Spielers für den TSV 1860.

Anmerkungen:
 Für die Spielzeit 1945/46 fehlen insgesamt 87 Einsätze. Spieler, die für diese Einsätze in Frage kommen, sind in der Spalte Spiele Liga mit einem * markiert.
 Aufgrund der sich widersprechenden Quellen sind die Angaben für die Zeit vor der Bundesliga und in der Bayernliga möglicherweise nicht immer korrekt. Die hier vorliegende Liste orientiert sich an der Auflistung in Grünes/Melchiors Die Löwen.
 Die Spiele des Intertoto Cups in den 1960ern und 1970ern sind nicht berücksichtigt.
 Ein „-“ bedeutet, dass die Mannschaft während der Zeit des Spielers im Aufgebot des TSV 1860 im betreffenden Wettbewerb keine Partie bestritten hat.

Ohne Einsatz 
Folgende Spieler standen einschließlich der Saison 2021/22 für mindestens ein Spiel im Kader der ersten Mannschaft, kamen allerdings nicht zum Einsatz:

Literatur 
 Hardy Grüne, Claus Melchior: Die Löwen. Die Werkstatt, 2012, ISBN 978-3-89533-905-9

Weblinks 
  tsv1860.de
  tsv1860.de

!
Munchen Tsv 1860
Fussballspieler Munchen Tsv 1860